O Campo Grande Rugby Clube é um clube brasileiro de rugby fundado no dia 17 de janeiro de 2002 e fica localizado na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. É filiado à Confederação Brasileira de Rugby e na Federação de Rugby do Mato Grosso do Sul.

História 
O clube foi fundado em decorrência do crescimento de um grupo de amigos que foi idealizado em 2001 para praticar o rugby na capital sulmatogrossense. Em 2002, o clube foi fundado oficialmente, sendo o primeiro da história do estado do Mato Grosso do Sul. Também conhecido como “Os Marrucos”, o Campo Grande Rugby Clube começou a disputar competições de rugby no Centro-Oeste e no estado de São Paulo. A equipe também conta com a categoria feminina. A agremiação também ajudou a fundar a Federação de Rugby do Mato Grosso do Sul e a criar a Copa Brasil Central de Rugby.

Títulos 
  Copa Brasil Central de Rugby vice-campeão 3 vezes (2010, 2011 e 2012)
  Copa Brasil Central de Rugby 3º lugar 1 vez (2009)
  Campeonato Sul-Mato-Grossense de Rugby XV campeão 7 vezes (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012)
  Campeonato Paulista de Rugby do Interior Etapa de Ribeirão Preto campeão da taça de bronze 1 vez (2008)
  Campeonato Paulista de Rugby do Interior Etapa de Presidente Prudente 3º lugar 1 vez (2009)
  Campeonato Paulista de Rugby do Interior Etapa de Piracicaba vice-campeão da taça de bronze 1 vez (2007)
  Torneio Internacional de São José dos Campos de Seven a Side campeão da taça de madeira 1 vez (2006)
 One Day Rugby Cup vice-campeão (2006)

Ligações externas 
 
 
 

Times de rugby de Mato Grosso do Sul